Штатив — тринога. Застосування для фіксованого встановлення фото- та відеотехніки, геодезичного обладнання тощо.
 Лабораторний штатив — вертикальна стійка для встановлення лабораторного посуду та інструментів
 Блок-штатив — блоковий станок. У геодезії, маркшейдерії застосовується для підвіски і натягу мірного дроту при вимірюванні довжини пройми.